regio van Nieuw-Zeeland op het zuidereiland: Tasman (Nieuw-Zeeland)
 Nederlandse ontdekkingsreiziger naar wie deze regio vernoemd is: Abel Tasman
layout engine of opmaak-engine gebruikt in Microsoft Internet Explorer: Tasman (layout-engine)